Die Cash Converters Players Championship Finals 2015 war ein Dartturnier, das von der PDC veranstaltet wurde und in Minehead (England) stattfand. 

Im Finale setzte sich der Niederländer Michael van Gerwen gegen den Vorjahres-Finalisten Adrian Lewis durch.

Teilnehmer  

Die Top 32 der PDC Pro Tour Order of Merit waren für die Players Championship Finals qualifiziert.

  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  Peter Wright
  James Wade
  Kim Huybrechts
  Adrian Lewis
  Ian White
  Dave Chisnall
  Robert Thornton
  Jelle Klaasen
  Terry Jenkins
  Gary Anderson
  Benito van de Pas
  Brendan Dolan
  Mensur Suljović
  Justin Pipe
  Vincent van der Voort
  Mervyn King
  Simon Whitlock
  Stephen Bunting
  Phil Taylor
  Alan Norris
  Gerwyn Price
  Jamie Lewis
  Joe Murnan
  Raymond van Barneveld
  John Henderson
  Daryl Gurney
  Mark Webster
  Steve Beaton
  Jamie Caven
  Keegan Brown

PDC World Youth Championship 

Im Vorfeld des Players Championship Finals Endspiels hat das Finale der PDC World Youth Championship 2015 stattgefunden. Dort setzte sich Max Hopp gegen Nathan Aspinall mit 6:5 Legs durch.

Turnierverlauf

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Daniella Allfree und Charlotte Wood auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Auslosung auf PDC.tv

Einzelnachweise 

2015
Dartveranstaltung 2015
Dartwettbewerb in Minehead